Biddulph steht für:
 Biddulph, eine Stadt in der englischen Grafschaft Staffordshire
 Baron Biddulph, of Ledbury in the County of Hereford, erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of the United Kingdom
 Biddulph Grange, ein Herrenhaus mit Garten in Staffordshire
 Biddulph Old Hall in Staffordshire, Wohnsitz des präraphaelitischen Malers Robert Bateman

Biddulph ist der Familienname folgender Personen
 Nicholas Biddulph, 5. Baron Biddulph (* 1959), britischer Peer und Politiker (Conservative Party)
 Norman Biddulph (1904–1955), britischer Hindernisläufer
 Robert Biddulph (1835–1918), britischer General
 Steve Biddulph (* 1953), australischer Familienpsychologe